Otto de Lippe (né vers 1300 et inhumé le  à l'église Sainte-Marie à Lemgo) est seigneur de Lippe à Lemgo de 1344 jusqu'à sa mort.

Biographie 
Otto de Lippe est le second fils de Simon  de Lippe et d'Adelheid von Waldeck.

Lorsque son père meurt en 1344, la seigneurie de Lippe est divisée en deux parties : Otto régnant sur la région avoisinant la ville de Lemgo et son frère aîné Bernard V sur le territoire entourant la ville de Rheda.

Otto de Lippe réside à Lemgo, la ville étant alors séparée en deux entités : la vieille et la nouvelle ville qui seront réunies en 1365, cinq ans après la mort d'Otto.

Mariage et descendance 
Otto de Lippe épouse par un contrat du  Irmgard von der Mark (vers 1300-), fille de Engelbert II de La Marck et de Mechtild von Arberg. Cinq enfants sont issus de cette union :

 Otto de Lippe (né vers 1325, mort en 1387), Domherr à Cologne ;
 Simon III de Lippe (né vers 1340 et mort le 17 février 1410 au château de Brake à Lemgo) ;
 Margaretha de Lippe, épouse en premières noces en 1366 Nikolaus von Severnborn, seigneur de Cranendonk (mort vers 1370), épouse en secondes noces en 1370 Johann von Polanen (mort en 1378) ;
 Adelheid de Lippe, épouse vers 1370 Otto II, comte de Rietberg (mort en 1380) ;
 Katharina de Lippe, religieuse à Möllenbeck en 1361.

Lorsque Otto meurt en , c'est son second fils, Simon III qui lui succède.

Ascendance 
Ascendance de Simon III de Lippe :

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Liens externes 
 
 Portail Internet Histoire westphalienne : Comté / Principauté de Lippe (-Detmold) / État libre de Lippe
 .
 .

Personnalité allemande du XIVe siècle
Maison de Lippe
Date de naissance incertaine (XIVe siècle)
Décès en 1360